Audin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Prénom 
Audin est un prénom notamment porté par :
 Audin de Bayeux (mort en 1139), évêque catholique français ;
 Audin de Garidelli (mort en 1588), évêque catholique français.

Patronyme 

 Joseph Marie Audin-Rouvière (1764-1832), médecin français ;
 Jean-Marie-Vincent Audin (1793-1851), écrivain français ;
 Amable Audin (1899-1990), archéologue français, premier conservateur du Musée gallo-romain de Fourvière à Lyon ;
 Marius Audin (1872-1951), éditeur-imprimeur à Lyon ;
 Maurice Audin (1895-1975), éditeur-imprimeur à Lyon ;
 Josette Audin (1931-2019), mathématicienne et activiste française, veuve de Maurice Audin ;
 Maurice Audin (1932-1957), mathématicien algérois, communiste et militant de la cause anticolonialiste ;
 Paul Audin (1939-2017), dessinateur français ;
 Michèle Audin (1954-), mathématicienne française, fille du mathématicien Maurice Audin ;
 Gilbert Audin (1956-), bassoniste et pédagogue français ;
Nadine Audin (1958-), gymnaste française ;
 Martine Audin (1959-), gymnaste française, sœur de Nadine Audin ;

Odonyme 
 Place Maurice-Audin, voie située à Alger ;
 Place Maurice-Audin, voie située du  de Paris.

Patronyme français